In 1921/22 werd het derde voetbalkampioenschap van Rijnhessen-Saar gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Nadat de competities van Hessen en Saar twee jaar als aparte Kreisliga's bestonden werden deze vanaf 1921/22 verenigd in de Bezirksliga Rheinhessen-Saar. De competities bleven evenzeer apart bestaan en werden zelfs beiden met één reeks uitgebreid. De kampioenen van beide competities bekampten elkaar voor de algemene titel. 

Borussia Neunkirchen werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De club versloeg in de halve finale Stuttgarter Turn- und Sportfreunde en verloor in de finale, na verlengingen, van FC Wacker München.

Bezirksliga

Hessen

Afdeling I

Afdeling II

Finale Hessen
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Saar

Afdeling I

Afdeling II

Finale Saar 
 Heen

 Terug

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie Hessen
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Rijnhessen-Saar
Duits competitievoetbal 1921/22